Эчмиадзи́н:

 Название города Вагаршапат с 1945 по 1992 год.
 Эчмиадзин — монастырь в городе Вагаршапат, духовный центр армян.